Agneskirche wird eine Kirche genannt, die einer Heiligen namens Agnes geweiht ist.

Liste bekannter Agneskirchen und -kapellen 

siehe auch: Herzogin-Agnes-Gedächtniskirche

Liste (Kirchen nach Patrozinium)